Костынюк — фамилия.

Известные носители 
 Костынюк, Богдан Иванович (род. 1958) — украинский политик.
 Костынюк, Миколай (1908—1975) — польский ботаник.